El Rasillo är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. El Rasillo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Rasillo är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om El Rasillo. Runt El Rasillo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrecilla en Cameros,  km nordost om El Rasillo. I omgivningarna runt El Rasillo växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien